Pyhäjoki může znamenat:
 Pyhäjoki (Oulu) – obec v provincii Severní Pohjanmaa ve Finsku
 Pyhäjoki (řeka v provincii Severní Pohjanmaa) – řeka v provincii Severní Pohjanmaa ve Finsku
 Pyhäjoki (řeka v provincii Satakunta) – řeka v provincii Satakunta ve Finsku